Быдре́евка — село в составе Шалдежского сельсовета городского округа Семёновский Нижегородской области России.

Село располагается на левом берегу Керженца и является одним из популярных мест начала сплава по реке.

В ноябре 2008 года началось восстановление Крестовоздвиженской церкви, являющейся подворьем Крестовоздвиженского монастыря. Освящение церкви состоялось 6 мая 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский